Komandant může být:

náčelník
velitel
přeneseně někdo, kdo rád velí nebo komanduje